Die Saison 2005/06 der Oberliga Südwest war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FK Pirmasens mit drei Punkten Vorsprung auf den FC 08 Homburg.

Der einzige sportliche Absteiger war Hassia Bingen. Zudem stieg die zweite Mannschaft von Eintracht Trier ab, da die erste Mannschaft der Trierer in derselben Spielzeit von der Regionalliga in die Oberliga abstieg. Der SV Weingarten zog seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vom Spielbetrieb zurück, wodurch nur 17 Mannschaften am Ligabetrieb teilnahmen.

Die Aufsteiger waren der TuS Hohenecken aus der Verbandsliga Südwest, der FSV Salmrohr aus der Rheinlandliga und der FC Kutzhof aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stieg Eintracht Trier ab.

Der Torschützenkönig Andreas Haas vom FC 08 Homburg mit 26 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2005/06 bei kicker.de

2005
Fußballsaison 2005/06